Neunkirchen (signifiant nouvelle église), ainsi que ses variantes Neukirchen, Neuenkirchen, Neukirch, Neuenkirch et Neunkirch, est un nom de ville, commune et lieu-dit fréquent dans les régions germanophones.

Neunkirchen, commune de Bade-Wurtemberg
 Neunkirchen, commune de Bavière
 Neunkirchen, commune de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Neunkirchen, commune de Rhénanie-Palatinat, dans l'arrondissement de Bernkastel-Wittlich
 Neunkirchen, commune de Rhénanie-Palatinat, dans l'arrondissement de Westerwald
 Neunkirchen, ville de la Sarre, dans l'arrondissement de Neunkirchen
 Neunkirchen am Brand, bourg de Bavière
 Neunkirchen am Potzberg, commune de Rhénanie-Palatinat
 Neunkirchen am Sand, commune de Bavière

Neunkirchen, chef-lieu du district de Neunkirchen en Basse-Autriche

Neunkirchen-lès-Bouzonville, commune du département de la Moselle ;
 Neunkirch-lès-Sarreguemines, communément appelé Neunkirch, ancienne commune du département de la Moselle, rattachée à la ville de Sarreguemines en 1964 pour devenir l'un de ses principaux quartiers ;
 Neunkirch, hameau de la commune de Friesenheim dans le département du Bas-Rhin ;
 Neunkirchen, village disparu du pays de Bitche situé sur la commune de Hottviller, dans le département de la Moselle.

Neuenkirch, commune du canton de Lucerne
 Neunkirch, commune du canton de Schaffhouse

Voir aussi 
 
 
 

Pour une liste plus complète, on consultera les articles allemands
Neukirch,
Neukirchen,
Neunkirchen et
Neuenkirchen

Homonymie de toponyme